Hansa (aliança de cidades mercantis)
Hansa Records
FC Hansa Rostock
480 Hansa
Hansa (mercado darknet)

Desambiguação